Halle může znamenat:
 v němčině slovo hala

geografický pojem
Německo
 město Halle (Saale) (Halle nad Sálou)
 Univerzita Halle-Wittenberg
 město Halle (Severní Porýní-Vestfálsko) v Severním Porýním-Vestfálsku

Belgie
 město Halle (Belgie)

Nizozemsko
 město Halle (Nizozemsko)

rodné jméno
 Halle Berryová (* 1966) – americká herečka a modelka

Související články 
 Hale

Externí odkazy